Bataan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Bataan River, vattendrag, Caraga, Province of Agusan del Sur, 
 Bataanhalvön,  
 Bataan, provins, Centrala Luzon,

Indonesien 

 Desa Bataan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar